Unter dem Namen Eli Lilly Award gibt es folgende Wissenschaftspreise:

 den Eli Lilly Award in Biological Chemistry der American Chemical Society
 den Eli Lilly and Company Research Award der American Society for Microbiology